Dudziarz – góra w południowo-zachodniej Polsce
 Dudziarz – artysta-muzyk